Gregersen ist der Familienname folgender Personen:

 Atli Gregersen (* 1982), färöischer Fußballspieler
 Georg Gregersen de Saàg (1853–1905), ungarischer Industrieller und Generaldirektor des Bauunternehmens G. Gregersen & Söhne
 Marico Gregersen (* 1976), deutscher American-Football-Spieler
 Martina Gregersen (* 1966), deutsche Landespolitikerin (Hamburg, GAL)
 Peter K. Gregersen (* 1950), US-amerikanischer Mediziner
 Stian Gregersen (* 1995), norwegischer Fußballspieler